Entropie (von altgriechisch en „innerhalb“ und tropē „Umkehr“) steht für:

 Entropie, fundamentale physikalische Zustandsgröße
 Entropie (Informationstheorie), Shannon-Entropie als Maß der Informationsdichte
 Entropie (Kryptologie), Begriff zur Beschreibung der „Unordnung“ von Texten
 Entropie (Sozialwissenschaften), soziale Ungleichheit
 Entropie (Film),  deutscher Horrorfilm von  Daniel Flügger, Markus Hagen  und Matthias Wissmann aus dem Jahr 2011

Siehe auch:
 Entropiesatz, 2. Hauptsatz der Wärmelehre
 Negentropie, negative Entropie in der Syntropie
 Entropia (Begriffsklärung)
 Entropy (Begriffsklärung)